Czyżew peut désigner en Pologne :
 Czyżew, ville de la voïvodie de Podlachie
 Czyżew, gmina de la voïvodie de Podlachie
 Czyżew, village de la voïvodie de Mazovie
 Czyżew, village de la voïvodie de Grande-Pologne